Shawinigan